

Patronyme 
,  ou  est un nom de famille japonais comptant 8 842 titulaires, dont 8 747 au Japon, principalement dans les préfectures de Nagano, Fukuoka, Saitama, Kanagawa, Osaka, Miyazaki et la grande région de Tokyo. Le caractère 轟 est associé à d'autres patronymes, Todoro et Domeki. Les caractères 等々力 forment aussi les patronymes Todoriki, Totoroki, Tōdōriki et Tōtōriki. Les caractères 轟木 peuvent quant à eux former les patronymes Todorogi, Todorokigi et Gouki. Le patronyme peut aussi s'écrire , qui peut aussi se prononcer Yurugi. D'autres formes éteintes du patronymes incluent , ,  et , se prononçant aussi Gōki.

Personnalités 
 , seigneur de l'ère féodale japonaise aussi connu sous le nom de  ;
 , skipper japonais ;
 , acteur japonais ;
 , footballeuse japonaise ;
 , chercheur japonais ;
 , chercheur japonais ;
 , politicien japonais ;
 , actrice japonaise et membre de la Revue Takarazuka ;
 , actrice japonaise née .

Personnages de fiction 
 , personnage principal de la série  ;
 , personnage de la série Servamp ;
 , personnage de la série Ace of Diamond ;
 , personnage du film Cars 2 ;
 , personnage de la série 
Shoto Todoroki

Prénom 

 est aussi un prénom unisexe japonais ayant 41 titulaires.

Prénoms associés 
Quelques autres prénoms utilisant uniquement le caractère 轟 :
 Masculins : Todoro ;

Voir aussi

Notes et références 



Homonymie de patronyme
Patronyme japonais